Micropoint : une technique de stéganographie.
Micropoint : un groupe de musique techno hardcore.
Micropoint, ou plutôt micropointe (terme exact) : une des formes sous laquelle est vendu le LSD, sorte de toute petite bille de plastique gastrosoluble qui contient une petite goutte de LSD pur.